Корбянка () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Корбянка () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Корбянка.
 Корбянка () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Винеторій-Міч.